

События 
 Консулы император Леон (III раз) и (в Галлии) Тациан Галлиен.
 1 января — убит южносунский император Лю Цзые, правивший в 464—465. На сунский престол возведён Лю Юй (правил до 472).
 Королем вестготов становится Эйрих, сын Теодориха I (правил до 484 (485)). Включение Испании в состав державы вестготов.
 Последнее сопротивление гуннов болгарам, византийцам и гепидам.
 Удачное восстание в Уду против табгачей.
 Табгачи завоевали северный берег р. Хуай и соорудили гигантскую статую Будды.

Родились 
 Анкан (ум. 536) — 27-й японский император, правивший c 531.
 Гвинлиу Бородатый (ум. 523) — правитель ирландского княжества Гвинлуга.  
 Хлодвиг I, король салических франков, основатель Франкского государства.

Скончались 
 1 января — убит Лю Цзые (род. 25 февраля 499), император Южной Сун.
 Бао Чжао (род. 407 или 414) — китайский поэт.
 Митрий — христианский святой.
 Проспер Реджийский — епископ Реджо-Эмилии, христианский святой.
 Теодорих II — король вестготов c 453.
 Шенуте — египетский монах, коптский святой.

См. также